22-й чемпионат Европы по художественной гимнастике второй год подряд проходил в Москве (Россия) с 22 по 24 сентября 2006 года, в универсальном спортивном зале «Дружба». Изначально чемпионат планировалось провести в Портимане, Португалия, однако принимающая сторона оказалась не в состоянии организовать мероприятие в соответствии с запрашиваемыми стандартами, и Европейский гимнастический союз принял решение передать права на проведение континентального первенства Российской Федерации.

Соревнования проходили в двух видах: индивидуальное многоборье (скакалка, мяч, булавы, лента) и групповое многоборье (первое выступление с пятью лентами, второе — с тремя обручами и двумя парами булав). Параллельно с основными соревнованиями проходил чемпионат Европы среди юниоров (командное многоборье, финалы упражнений в отдельных видах — со скакалкой, обручем, булавами и лентой).

Участники 
Участвовали гимнастки из следующих стран: Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Греция, Испания, Израиль, Италия, Литва, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Чехия.

Индивидуальное первенство

Групповое первенство

Медалисты

Результаты

Индивидуальное многоборье

Групповое многоборье

5 лент

3 обруча+2 пары булав

Юниоры

Командное первенство

Скакалка

Обруч

Булавы

Лента

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
Спорт в России в 2006 году
2006 год в Москве
Сентябрь 2006 года
Международные спортивные соревнования в Москве
Художественная гимнастика
Чемпионаты Европы в России